Personen
 Bep van Klaveren (1907-1992), Nederlands bokser
 Christo van Klaveren (1965), Nederlands acteur
 Gerard van Klaveren (1951), Nederlands burgemeester
 Hetty van Klaveren (1916-2014), Nederlandse verzetspersoon
 Joram van Klaveren (1979), Nederlands politicus
 Noël van Klaveren (1995), Nederlands turnster
 Wijnand van Klaveren (1975), Nederlands pianist en componist

 Overig
 Groep Bontes/Van Klaveren, Nederlandse politieke partij